Sand Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sand Springs (Arizona)
 Sand Springs (Iowa)
 Sand Springs (Kentucky)
 Sand Springs (Montana)
 Sand Springs (New Mexico)
 Sand Springs (Oklahoma)
 Sand Springs (Tennessee)
 Sand Springs (Texas)

Siehe auch:
 Sand Spring
 Sandy Springs